Сахнин (иногда Сихнин, ; ) — город в Северном округе Израиля. Находится в Галилее, в 12 км южнее Кармиэля и в 23 км восточнее Акко. Вблизи Сахнина находятся населённый евреями посёлок Мисгав и промышленный парк Мисгав (ранее назывался Терадион). Статус города Сахнин получил в 1995 году.

Жители города — арабы, в большинстве мусульмане и значительное число христиан.

В Сахнине находятся 2 колледжа, преподавание в которых ведётся на арабском языке.

Город известен футбольной командой высшей лиги «Бней Сахнин» ( — «Сыновья Сахнина»).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Города Израиля
Арабские населённые пункты Израиля